Каутцен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Вайдхофен.  Население составляет 1230 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 35,41 км². Официальный код  —  32210.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Хорнек (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Партия UFW занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии